Federico Lértora (1990) – calciatore argentino
 Mario Lertora (1897-1939) – ginnasta e medaglista italiano